Klimmt ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Klimmt (* 1976), deutscher Medienwissenschaftler
 Reinhard Klimmt (* 1942), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Sammlung Reinhard Klimmt
 Klimt
 Klimbt